Juan Antonio Nieto Escalante (nacido en Cúcuta en 1959) es un abogado colombiano, Ex Director Nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) nombrado el 21 de febrero de 2013 entrando así al Gabinete del Presidente Juan Manuel Santos, anterior a esto se desempeñó como secretario distrital de Ambiente de Bogotá, en la administración de Samuel Moreno y Clara López Obregón. Alcalde encargado de Bogotá en funciones durante ese periodo. También ha sido contralor de la misma ciudad y gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

Egresó como jurista de la Universidad Libre, obtuvo una maestría en Política Económica Internacional de la Universidad de Belgrano (Argentina), Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, Universidad de Buenos Aires y se especializó en Managmen Ambiental de la Pontificia Universidad Católica Argentina Universidad Católica Argentina.

Enlaces externos 

Fotografía
 Juan Antonio Nieto Escalante - Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en Colombia 2013
 Juan Antonio Nieto Escalante - Secretario Distrital de Ambiente (Bogotá D.C., Colombia) 

Oficiales
 Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá

Noticias
 W Radio - Samuel Moreno revela nuevos nombramientos
 La Opinión - Nieto, el gabinete multicolor de Moreno
 El Tiempo - "Firmaremos para tener mejor diesel"

Nacidos en Cúcuta
Abogados de Colombia
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica Argentina
Alumnado de la Universidad Libre (Colombia)
Alumnado de la Universidad de Belgrano
Directores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Gobierno de Juan Manuel Santos